ОС-тан (, где OS — операционная система) — это феномен Интернета или мем, который произошёл из обсуждения на японском «имиджборде» Futaba Channel. ОС-тан представляет собой олицетворение (антропоморфизм) определённых операционных систем, выполненное в аниме-стилистике, и, как правило, изображается в виде девушки. Например, представительницы семейства ОС Microsoft Windows часто изображаются как сёстры разного возраста.

История 
Образ ОС-тан возник как олицетворение общего восприятия Windows Me, как неустойчивой и склонной к частым сбоям системы. Один из участников дискуссии на Futaba Channel, сравнил ОС с непостоянной, доставляющей множество хлопот девушкой. Впоследствии возник образ Ме-тан, а затем и персонажи и других систем. Одна из ранних работ представляла собой flash-ролик, где ОС-тан как персонаж участвует во вступлении к вымышленному аниме «Проблема известная как Windows». К ролику существуют субтитры на английском языке, созданные фан-саб командой — imageboards.

ОС-тан не является оригинальной задумкой и предшествовала Toy’s iMac Girl, которая был показана на серии компьютеров компании Apple, выпущенных в период с августа 1998 по март 1999 года.

Коммерческие продукты 
 Ohzora Publishing опубликовало книгу под названием , роли в которой играют ОС-тан. Она включает в себя иллюстрации более чем 25 персонажей. В частности в книге можно найти 95-тан, ME-тан, XP-тан, фигурирующие под названием OS Girl 95, OS Girl ME, OS Girl XP, соответственно, а также 2k-тан (именуемую OS Girl 2K).

 Дизайн ME-тан, 2K-тан, XP-тан был придуман GUHICO от Stranger Workshop,, а 95-тан был придумана Фудзисаки Сиро (Fujisaki Shiro) из H.B.Company.

 Parthenon Production Limited, зарегистрировала Pink Company’s OS-tan.

 MALINO с Deja Vu ArtWorks публикует в цифровом формате произведения «Me Document» и трилогию «Shared Folder!».

 Начиная с Windows 7, Microsoft официально принял этот интернет-феномен и стал рисовать своих ОС-тан. Так, японская версия Windows 7 Ultimate Edition (с DSP) включает в себя неофициальный талисман Мадобэ Нанами (Nanami Madobe). Это вдохновило представительство Microsoft в Тайване запустить официальный талисман для Microsoft Silverlight — Хикару. И впоследствии «сестёр» Хикару — Лэй, Аой и Ю (Lei, Aoi и Yu). На данный момент (Windows 10) традиция продолжается.

 Об операционной системе Ubuntu был выпущен комикс «Ubunchu!», который публиковался в еженедельном журнале ASCII, что приносило дополнительный доход в Kantan Ubuntu!. Его автором был Хироси Сэо (Hiroshi Seo), и переведённый на английский язык Фумихито Ёсида (Fumihito Yoshida), Хадзимэ Мидзуно (Hajime Mizuno) и Мартин Оуэнс (Martin Owens).

Суффикс -тан 
Японский суффикс  — «детская», искажённая форма суффикса , являющегося примерным аналогом уменьшительно-ласкательных суффиксов русского языка. Данная форма намеренно используется в отношении к всяческим маскотам. В этом случае неправильное произношение используется умышленно для придания образу вымышленного очарования и милых черт, ассоциируемых обычно с детьми. Сам по себе, как таковой, суффикс -тан ничего не значит и используется только вместе с именами или фамилиями. Другие японские именные суффиксы, включая -сан, -тян и -кун, также могут использоваться в отношении к ОС-тан, в зависимости от характера и предпочтений говорящего, или суффикс может быть опущен полностью.

Персонажи

Windows 11 
Является неофициальным маскотом от Microsoft. У неё серые волосы и глаза разного цвета.Одета в голубое платье с длинными рукавами и воротником (с логотипом Windows 11).На волосах голубой бантик с логотипом Windows 11.Носит длинные сапоги. Есть много вариантов маскотов, но этот самый популярный.

Windows 10 
Это девушка с бело-голубыми волосами до плеч. С боков заплетено по косичке, они удерживаются заколками в виде кнопки «Пуск». Одежда напоминает школьную, бело-голубого цвета. Галстук короткий, «селёдкой», в виде плиток Windows. По швам юбки — тот же узор плитками. Рядом на юбке белым цветом написано «10». На ногах бело-голубые сапоги до колена.

Голосом Windows 10  стала сэйю Ай Нонака.

Windows 8 и Windows 8.1 
26 октября 2012 года была выпущена в двух изданиях японская версия Windows 8 Pro 64bit DSP. Издания представлены персонажами  и . Их имена являются омонимами из английских слов «ты» () и «я»(). Оба издания включают 3 темы оформления, обои, звуки событий с голосом соответствующего персонажа и сенсорную мышь клинообразной формы Microsoft Wedge touch Mouse с логотипом Windows 8.

Голос персонажа Ю, с короткой стрижкой, принадлежит Асукэ Ниси, а персонажа Ай озвучила Нао Тамура.

Кроме того, было выпущено специальное издание Limited Akihabara Editions, проданное в Акихабаре, торговом районе Токио. Это издание содержит альтернативного персонажа со своими темами, звуками событий и обоями, посвящёнными соответствующему персонажу, и так же фирменную мышь.

Существует также издание Windows 8 от Unitcom, только первые 2888 копии которого содержат блокнот, футболку, коврик для мыши, кейс для карманных устройств, очиститель для смартфона, очиститель для ПК, специфический охладитель и значки с изображением Ю и Ай.

В изданиях представлено семейное древо Мадобэ. В нём родители сестёр Ю (старшая) и Ай (младшая) происходят из семьи Нэцу (根 津 Netsu) — отец Эйити (映 一 (えいいち) Eiichi), и из семьи Мадобэ — мать Сии (椎 (しい) Shii).

У сестёр синее платье с белым передником и «морским» воротником. Из-под воротника видна рубашка с цифрой «8», на шее галстук в разноцветную клетку (отсылка на «плитки» Win8). Синие глаза, каштановые волосы. У старшей, Ю, короткая стрижка и галстук завязан «селёдкой». У младшей, Ай — длинные распущенные волосы и галстук в виде пышного банта. У обеих верёвочкой с четырёхцветной заколкой с боков головы подвязано по хвостику.

Windows 7 
Akiba PC сообщил, что первые 7777 копий японской версии Windows 7 Ultimate DSP издания включают в себя специальные обои и звуковые темы для персонажа по имени Нанами Мадобэ (窓辺 な なみ Madobe Nanami), озвученной Наной Мидзуки. Дизайн персонажа принадлежит Wakaba. Premium набор Windows 7 включает в себя тему с тремя обоями Нанами, 19 звуков ОС, компакт-диск с 5 дополнительными звуками Нанами. Обычное DSP издание включает в себя тему оформления Windows 7 с Нанами обоями, возможность установить звуковую тему; пользователи могут также скачать дополнительные обои Нанами и 6 дополнительных звуков ОС. Это выделяет компанию как первую выпускающую операционную систему с ОС-тан. Кроме того, персонаж также получил свой Twitter аккаунт.

В ходе первых продаж Windows 7 DSP официально стали известны подробности о персонаже, которые были указаны в профиле аккаунта. В них говорится что Мадобэ Нанами (c яп. 七 (nana) — семь; а 窓 (mado) — окно) родилась в 6 апреля 1992 года (дата выхода Windows 3.1), с 17 лет живёт в Минато, Токио. Нанами являются одной большой семьёй из 16 членов, и у Мадобэ есть старший брат по имени Гоити (吾一 Goichi), старшая сестра по имени Муцуми (むつみ Mutsumi), мать Микахо (美 佳 穗 Mikaho) из семьи Мадобэ (窓辺 Madobe) и отец Кюати (究八 Kyuuachi) из семьи Сирато (白戸 Shirato). Нанами и её двоюродный брат Клод Мадобэ (クロード (蔵 人 Claude Madobe)). Позже появился комикс Microsoft’s Cloud Girl.

У Нанами короткие синие волосы. Одежда напоминает форменную, голубого и синего цвета. На юбке четырёхцветная оторочка, в волосах четырёхцветная заколка, на шее синий бант с четырёхцветной брошкой в виде кнопки «Пуск». У бортов жилетки необычный покрой, напоминающий цифру «7». Глаза могут быть как синие, так и четырёхцветные.

Windows Vista 
Наиболее отличительная черта Vista-тан, как правило, её рогообразные косички (в некоторых вариантах до четырёх косичек) и глаза разного цвета. Серебристые или белые волосы, иногда светло-голубые и чёрные. В общих чертах костюмы выглядели бело-красными морскими фуку и чулками. С момента выхода более подробной информации об интерфейсе Vista её внешний вид незначительно изменился. Сейчас всё более становится популярным изображать Vista-тан в чёрном костюме служанки (что соответствует цветовой схеме по умолчанию ОС Vista), а также круглый логотип Windows, в виде зажима для волос, идентичный кнопке меню Пуск в Windows Vista. И соответственно, более окончательный цвет волос похож на обои Vista, в диапазоне от светло-голубого, до жёлтого, или зелёного. Кроме того, она носит длинное, прозрачное пальто (асимметрично ниспадающее на левую или правую сторону), имитирующее стеклянную прозрачность интерфейса Aero.

Windows XP 
XP-тан — темноволосая девушка с лентами в волосах и орнаментом «XP», который обычно вплетён в волосы с левой стороны. Так как Windows XP критиковалась за чрезмерный размер системы и красивый интерфейс, не особо являющийся полезным, XP-тан обычно изображена в слишком тесной одежде с огромной грудью. Кроме того, как отсылка на использование памяти в Windows XP, она часто изображена уплетающей некую еду или держащей с просьбой в глазах пустую пиалу для риса, с надписью «Память». Некоторые варианты включают версию для XP Home, известную как «Homeko». Она носит зелёные волосы, собранные в короткий хвост с двумя большими заколками в форме XP, которые охватывают уши, а также менее распространённые изменения, представляющие Windows XP Media Center Edition. Одежда в двух основных вариантах основанных на линии загрузки в заставке запуска Windows.

Windows 2000 
Хотя существуют несколько вариантов ОС-тан, представленной как Windows 2000 Professional. Она, как правило, изображается в виде интеллектуальных, профессиональных, строгого вида женщин с короткими голубыми волосами, в очках, и с заколками для волос, напоминающие кошачьи ушки, маленькие белые ленточки или ленты в стиле горничной, которые указывают на логотип Windows. Её одежда напоминает купальник с цветами логотипа Windows, и синее пальто, намекая на расхожее мнение, что Windows 2000 является наиболее стабильным и надёжным операционной системой. Из-за большей стабильности Win2K по сравнению с WinME, который был выпущен около 2000 г., 2K-тан часто описывается как защитник ME-тан. Оттенок синего, используемый в большинстве рисунков, похожа на цвет рабочего стола Windows 2000 по умолчанию.

Windows ME 
Дизайн ME-тан, олицетворение Windows Me, во многом соответствует японской концепции кавайной или привлекательной женщины. Её дизайн практически не изменился с оригинальным дизайном художника и изображается с длинными косичками зелёных волос, носит костюм горничной. Значок на переднике напоминает жёлтый значок ошибки Windows. Хотя она выглядит как настоящий труженик, webcomics часто изображают её «спотыкающейся» во всём что она пытается сделать, часто буквально разваливается и раздражает сестёр. Кроме этого, когда она заторможена или неконтролируема, она ненормально себя ведёт, демонстрируя отсутствие здравого смысла, например: подогревает соду в микроволновой печи или защищается, размахивая зелёным луком (это игра слов: брандмауэр в WinME называется «NEGiES», произносится как «нэга» — зелёный лук по-японски).

Windows 98 и 98SE 
Существует множество различных вариаций изображения Windows 98, однако в большинстве случаев — это пара молодых девушек. ОС-тан представитель исходной версии Windows 98 показана в белом и синем мундире, который включает в себя логотип Windows, в виде галстука-бабочки, тёмно-синие волосы, и заколка для волос в форме цифр 98. Windows 98 Second Edition ОС-тан схожа по внешнему виду, но носит зелёную школьную форму в стиле моряка, с изображёнными буквами «SE» в передней части одежды. Были также замечены две ранние версии, представляющие собой стержень с Pocky коробками на концах, на которых изображены карандашом лицо и номер версии. Это ссылка на Vulcan 300, персонажа аниме Konjiki no Gash Bell!!. Эти ранние представления до сих пор используются в качестве меха, пилотируемого девочками (98 и SE-тан), куклы несущие девочек, а иногда даже в качестве тайников для них.

Windows 95 
Поскольку Windows 95 считается самой старой из современных 32-битных систем Windows, 95-тан как правило представлена в виде традиционно одетой дамы начала современной эры в Японии. Она, как правило, изображается в кимоно нежно-коричневых оттенков, в волосы вплетены ленты четырёх цветов логотипа ОС. Её наряд это традиционные в Японии кимоно, хакама и сандалии гэта на ногах — типичный женский студенческий костюм эпохи Мэйдзи, когда началась модернизация Японии — параллель с модернизацией Windows. Кроме того, текстура её кимоно основана на файле «hana256.bmp», который был использован в качестве шаблона для обоев рабочего стола в японской версии Windows. Она, как правило, изображается во время чаепития, сервировки блюд или занимающейся какой-нибудь домашней работой.
Одна из обыгрываемых тем в историях — это новые технологии, с которыми она не знакома, распространившиеся после Win-95, такие как USB-устройства (хотя OSR 2.x поддерживал их) и широкополосное подключение к Интернету. Она также иногда изображается с мечом катана в агрессивной позе, символизируя, что Microsoft наконец-то добился полного доминирования на рынке персональных компьютеров.

Windows 3.1 
Windows 3.1 — это маленькая девочка с длинными серебристыми волосами, одетая в длинное, светло-фиолетового цвета платье, и с большим фиолетовым бантом на голове. Часто изображена с маленьким чёрным котёнком на голове. Она выступает в качестве служанки DOS-тан. Это отсылка к тому, что Windows 3.1 не является полноценной операционной системой, а скорее просто графической оболочкой для MS-DOS.

Mac OS X 

Mac OS X девушка часто изображается как девушка-кошка, как традиция Apple именовать версии ОС именем «дикой кошки»: каждый релиз Mac OS X имеет кодовое имя типа «Ягуар», «Пантера», «Тигр», «Леопард», «Снежный барс», «Лев» и так далее. В иных случаях, она показана как версия девушки Mac OS 9, одетой в белый халат из платины и с беспроводным устройством, в AirPort стиле, в виде шляпы. Иногда она изображена словно во время проведения презентации какого-то продукта, по аналогии с презентациями Apple.

Linux 

Первоначально представлялся как бородатый пингвин (намекая на Такса — пингвина-талисмана Linux), впоследствии в более симпатичном образе девушки в шлеме и в ластах в качестве альтернативы. Её шлем (скорее всего, намёк на безопасность Linux) как правило, имеет рога, что, вероятно, намекает на программное обеспечение GNU, которое включает в себя стандартные системные программы, и присутствует почти во всех дистрибутивах Linux. «Зубья» зубчатого колеса на шлеме символизируют KDE (окружение рабочего стола, часто используемое в GNU / Linux). След ноги на рубашке — символ GNOME, ещё одного распространённого окружения рабочего стола. Она часто держит копьё, на которое прицеплены флаги, подразумевающее GRUB, LILO и GCC — инструменты для Linux.

Американо-тан 
Американизированные версии, названные XP-США, Me-США, 2K-США, были опубликованы в FanBook Ohzora как «АВАРИЯ ・ WINDOWS в США», созданное Saint Muscle. Цветную версию, в 16 томах, опубликовала Pink Company, так же как «АВАРИЯ ・ WINDOWS в США».

Второстепенные персонажи 

Из-за сильных ассоциаций между операционными системами и их вспомогательными программами, такими как антивирусные клиенты и веб-браузеры, много второстепенных персонажей создаются на основе этих приложений. Явление персонификации чего-либо с помощью аниме-девушек называется моэ-антропоморфизм.

Среди популярных примеров:
 McAfee — Мисс McAfee
 Mozilla Firefox — Firefox-тан
 DOS — DOS-тан
 Opera — Opera-тан
 Google Chrome — Chromium-тан
 Internet Explorer — Explorer-тан (Инори Айдзава)

Признание 
Wired News выдвинуло OS-тан в качестве одного из «Lamest Technology Mascots Ever» с вердиктом «странно убедительно».

См. также 

 CG artwork
 Википедия:Википе-тан

Примечания

Ссылки 
 Вики на русском
 Форум ОС-тан на русском
 Linux(a.k.a The Penguin Girl)
 OS-tan collections Gallery
 OS-Tan Collections Wiki
 The OS-tan video

Фэндом
Сетевой фольклор
Персонажи аниме и манги
Операционная система
Рекламные персонажи
Фэндом аниме  и манги